Јирген Мелцер и Леандер Паес су били браниоци титуле, али су одлучили да не учествују заједно. Мелцер је играо са Филипом Печнером, али су поражени у другом колу од Томаза Белучија и Ивана Додига. Паес је наступио са Махешом Бупатијем и такође су учешће завршили у другом колу пошто их је зауставио дубл Кас/Пеја.

Макс Мирни и Данијел Нестор су освојили турнир. У финалу су победили Микаела Љодру и Ненада Зимоњића резултатом 3:6, 6:1, [12:10].

Носиоци 

  Боб Брајан /  Мајк Брајан (четвртфинале)
  Макс Мирни /  Данијел Нестор (победници)
  Микаел Љодра /  Ненад Зимоњић (финалиста)
  Махеш Бупати /  Леандер Паес ''(полуфинале)

<li>  Јирген Мелцер /  Филип Печнер (друго коло)
<li>  Маријуш Фирстенберг /  Марћин Матковски (полуфинале)
<li>  Рохан Бопана /  Ајсам-ул-Хак Куреши (друго коло)
<li>  Роберт Линдстет /  Орија Текау (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Шангај мастерс 2011.
Шангај мастерс – парови